Фасциит:
 Некротический фасциит — воспаление поверхностной и глубокой фасций и подкожной клетчатки
 Плантарный фасциит — заболевание плантарной (подошвенной) фасции.